Шевцо́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Шевцова, Елена Николаевна (род. 1974) — белорусская футболистка, защитница.
 
 Шевцова, Ирина Геннадьевна (род. 1983) — российский математик, доктор физико-математических наук.
 Шевцова, Лилия Фёдоровна (род. 1949) — российский политолог.
 Шевцова, Любовь Григорьевна (1924—1943) — комсомолка, подпольщица в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шевцова, Марфа Григорьевна (1924—2009) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Шевцова, Наталья Николаевна (род. 1974) — российская легкоатлетка, тренер.
 Шевцова, Римма Михайловна (род. 1937) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Шевцова, Татьяна Викторовна (род. 1969) — заместитель Министра обороны Российской Федерации.